Etropolski ist der Familienname von:

 Christo Etropolski (* 1959), bulgarischer Fechter
 Wassil Etropolski (* 1959), bulgarischer Fechter